P – szesnasta litera alfabetu łacińskiego, dwudziesta druga litera alfabetu polskiego.

P 
 Fosfor – symbol chemiczny pierwiastka
 pierwsza litera symbolu parowozu np. Pm-36 oznacza parowóz pospieszny.
 klasa złożoności P
 moc, moc czynna – wielkość fizyczna
 Portugalia (międzynarodowy kod samochodowy Portugalii)
 peta – nazwa przedrostka w układzie SI oznaczającego mnożnik 1015
 P – wokalista zespołu Radiofonia
 P – oznaczenie jakie musieli nosić Polacy zmuszeni do niewolniczej pracy w Niemczech

p 
 ciśnienie – wielkość fizyczna
 naprężenie – wielkość fizyczna
 pęd – wielkość fizyczna
 p (operator) (pX = -log10X) – operator w chemii fizycznej
 piko – przedrostek w układzie SI oznaczający mnożnik 10−12
 ramię krótkie chromosomu – oznaczenie stosowane w genetyce
 wartość p (ang. p-value) – liczbowe wyrażenie istotności statystycznej

Inne zastosowania 
 W slangu internetowym używa się symbolu ;p lub :P oznaczającego pokazanie języka.

Zobacz też 
 skrót jednoliterowy
 P – tytuł filmu